

Persone 
 Karl Schwarzschild – matematico, astronomo e astrofisico tedesco
 Martin Schwarzschild – astronomo tedesco naturalizzato statunitense, figlio di Karl
 Steven Schwarzschild – rabbino, filosofo, teologo ed editore tedesco naturalizzato statunitense

Altro 
 Cratere Schwarzschild – cratere lunare
 Medaglia Karl Schwarzschild – premio assegnato dalla Astronomische Gesellschaft a eminenti astronomi e astrofisici